La casa in riva al mare – brano musicale di Lucio Dalla del 1971
 La casa in riva al mare/Itaca – singolo di Lucio Dalla del 1971
 La casa in riva al mare – cover di Fiorella Mannoia del 2013. Autore Lucio Dalla.
 La casa in riva al mare – cover del brano musicale di Lucio Dalla realizzato da Edoardo De Angelis e Francesco De Gregori nel 2016